Вакаса:

 Вакаса — провинция, образованная в VII веке, её администрация располагалась в современном городе Обама.  
 Вакаса — посёлок, расположенный на острове Хонсю в префектуре Тоттори региона Тюгоку. 
 Вакаса — посёлок, расположенный на острове Хонсю в префектуре Фукуи региона Тюбу.
 Вакаса —  залив Японского моря на острове Хонсю (префектуры Фукуи и Киото)